Gulnäbbad barbett (Trachyphonus purpuratus) är en fågel i familjen afrikanska barbetter inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning och systematik 
Arten delas normalt in i fyra underarter:
 Trachyphonus purpuratus goffinii – förekommer från östra Sierra Leone till gränsen mellan Ghana och Togo
 Trachyphonus purpuratus togoensis – förekommer från östligaste Ghana till sydvästra Nigeria
 purpuratus-gruppen
 Trachyphonus purpuratus purpuratus – förekommer i sydöstra Nigeria, Centralafrikanska republiken, norra Angola och centrala Kongo-Kinshasa
 Trachyphonus purpuratus elgonensis – förekommer i södra Sudan, östra Demokratiska republiken Kongo, i öster till västra Kenya

Birdlife International och internationella naturvårdsunionen IUCN urskiljer sedan 2014 underarterna goffinii och togoensis som egna arter.

Status 
IUCN bedömer hotstatus för underartsgrupperna (eller arterna) var för sig, alla tre som livskraftiga.

Noter 

Afrikanska barbetter
Fåglar i etiopiska regionen